Iso Pirttisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Iso Pirttisaari (ö i Norra Österbotten), Oulunkaari, 
 Iso Pirttisaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar